Haus Eichhorn oder auch Eichhorn-Haus bezeichnet

* Haus Eichhorn (Düsseldorf) in Düsseldorf-Stockum von 1965/1966 nach Plänen von Paul Schneider-Esleben im Internationalen Stil und  Brutalismus erbaut
 Haus Eichhorn (Trier), erbaut 1826, heute „Brasserie“
 Haus Eichhorn (Hannover), ältester erhaltener Geschäftshausbau in Hannover von 1890